Бондс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бондс, Барри (род. 1964) — американский бейсболист.
 Бондс, Бобби (1946—2003) — американский бейсболист.
 Бондс, Эллиот (род. 2000) — гайанский футболист.